Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2000./01. je osvojila ekipa "Rijeka - Kvarner osiguranje".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2001/2002

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2001/2002

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2001/2002

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.
  

2000-01